Daisuke Saito kan henvise til:

 Daisuke Saito (fodboldspiller, født 1974) - japansk fodboldspiller født i 1974
 Daisuke Saito (fodboldspiller, født 1980) - japansk fodboldspiller født i 1980